Il singolare del St. Petersburg Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marat Safin era il detentore del titolo e ha battuto in finale 3–6, 6–3, 6–3 Rainer Schüttler.

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (primo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
  Marat Safin (campione)
  Tommy Haas (primo turno)

 Goran Ivanišević (quarti di finale)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Greg Rusedski (secondo turno)
 Nicolas Escudé (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

St. Petersburg Open 2001
ATP Tour 2001